Wilder Kürbis steht für folgende Kürbisgewächse:

 Spritzgurke, auch Wilder Hundskürbis 
 Koloquinte
 Weiße Zaunrübe